Garlitz bezeichnet Ortschaften:

 Garlitz (Märkisch Luch), einen Ortsteil der Gemeinde Märkisch Luch im Landkreis Havelland in Brandenburg 
 Garlitz (Lübtheen), einen Ortsteil der Stadt Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern